

Sigle 
 Massively Parallel Processing  – sistema ad elevato parallelismo
 Maximum Power Point  – nella tecnologia del fotovoltaico è il Punto di Massima Potenza
 Mezzo primo piano – tipo di piano di inquadratura
 Microsoft Project Plan  – formato file di Microsoft Project
 Magyar Polgári Párt  – partito politico rumeno secondo il suo nome in ungherese conosciuto anche come Partidul Civic Magiar in rumeno
 Movimiento de Participación Popular – partito politico uruguayano

Codici 
 MPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulatupo (Panama)
 mpp – codice ISO 639-3 della lingua migabac